Název Strážky má více sídel:
 Strážky (Ústí nad Labem) – část města Ústí nad Labem v okrese Ústí nad Labem
 Strážky (Křimov) – část obce Křimov v okrese Chomutov
 Strážky (Spišská Belá) – bývalá obec, dnes součást obce Spišská Belá (okres Kežmarok, Slovensko)
 Strážky (kaštel) – kaštel ve stejnojmenné části Spišské Belé